Nitrogenoxid kan forstås på to måder:
 Nitrogenmonoxid – stoffet med den kemiske formel NO
 Nitrogenoxider – fællesbetegnelsen for alle forbindelser mellem nitrogen (N) og oxygen (O), indimellem kaldet NOX